Името Нейково носят две български села:

 Нейково (Област Добрич)
 Нейково (Област Сливен)